

Geografia

Austria 
 Sulz – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Feldkirch
 Sulz im Weinviertel – gmina targowa w Dolnej Austrii, w powiecie Gänserndorf

Niemcy 
 Sulz – rzeka, dopływ Altmühl
 Sulz am Neckar – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rottweil
 Sulz am Neckar – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rottweil

Osoby 
 Eugen Sulz – niemiecki bibliotekarz

Zobacz też 
 Gerersdorf-Sulz